Prashanth ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Prashanth (Schauspieler) (* 1973), indischer Schauspieler
 N. Vijay Sundar Prashanth (* 1986), indischer Tennisspieler